Винаров — русская и болгарская фамилия. Известные носители:

 Винаров, Иван Цолович (1896—1969) — советский разведчик, активист Болгарской коммунистической партии.
 Винаров, Исидор Владимирович (1911—2000) — учёный-технолог, специалист в области химии и химической технологии редких элементов.